Stenstuen bezeichnet

 Stenstuen (Gærum), Dolmen südwestlich von Gærum, Gemeinde Frederikshavn, Region Nordjylland, Dänemark
 Stenstuen (Mjels), Dolmen bei Mjels, Gemeinde Aalborg, Region Nordjylland, Dänemark
 Stenstuen (Samsø), Dolmen auf der Insel Samsø, Gemeinde Samsø, Region Midtjylland, Dänemark
 Stenstuen (Skørping), Dolmen nordwestlich von Skørping, Gemeinde Rebild, Region Nordjylland, Dänemark